El Torneig de Basilea 2013, oficialment conegut com a Swiss Indoors 2013, és un esdeveniment de tennis masculí disputat sobre pista dura que pertany a les sèries 500 de l'ATP. La 44a edició del torneig es va celebrar entre el 19 i el 27 d'octubre de 2013 al St. Jakobshalle de Basilea, Suïssa.

El tennista argentí Juan Martín del Potro va guanyar el seu quart títol de la temporada, tots quatre de categoria 500, i va retenir el títol aconseguit en l'edició anterior.

Quadre individual masculí

Quadre dobles masculins

Enllaços externs 
 Lloc web oficial   
 Quadre individual masculí 
 Quadre dobles masculins 

2013
ATP World Tour 2013